GothBoiClique — американский эмо-рэп-коллектив из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Он был сформирован в 2012 году Wicca Phase Springs Eternal, Cold Hart и Horse Head. Название группы происходит от бита, который Cold Hart отправил Wicca Phase Springs Eternal. В 2016 году группа выпустила микстейп Yeah It’s True. В 2019 году GothBoiClique выпустили сингл «Tiramisu».

Состав

Нынешние участники 
 Cold Hart — вокал, продакшн
 Doves — вокал, продакшн
 Fish Narc — продакшн, инструментал, вокал
 JPDreamthug — вокал
Lil Tracy — вокал, иногда продакшн
 Mackned — вокал, продакшн
 Wicca Phase Springs Eternal — вокал, продакшн
 Yawns — инструментал, продакшн
 Horse Head — вокал, продакшн, инструментал

Бывшие участники 
 Lil Peep — вокал (2016-2017; умер в 2017)

Дискография

Микстейпы 
 Yeah It’s True (2016)

Синглы 
 «Tiramisu» (2019)

Туры 
 Love Gang Forever Tour (2019)

Примечания 

Музыкальные группы США в стиле эмо
Хип-хоп-группы США
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2012 году